MICE steht für:
 Meetings Incentives Conventions Exhibitions, Teil des Geschäftstourismus
 Member of Institution of Civil Engineers, britische Organisationszugehörigkeitsabkürzung
 Metafile Image Code Execution, Sicherheitslücke in Microsoft-Betriebssystemen bzgl. Windows Metafile
 Multiple imputation of chained equations, Verfahren zur Datenergänzung innerhalb der Imputation (Statistik)
 International Muon Ionization Cooling Experiment, Hochenergieprojekt im Rutherford Appleton Laboratory

Siehe auch:
 MICEX

Abkürzung